Haj (Aj) – kananejskie miasto-państwo
 Haj –  część wsi Dyniska w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek

 Háj – wieś w kraju koszyckim, w powiecie Koszyce-okolice
 Háj – wieś w kraju żylińskim, w powiecie Turčianske Teplice
 Haj – wieś na Ukrainie

 Haj – szczyt w Górach Choczańskich
 Háj – wzniesienie w Smreczanach, na Wyżynie Rudawskiej, w Krainie Rudaw, w Czechach
Haj – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Swatki.
Haj – dawny zaścianek. Tereny, na których był położony leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

 HAJ – Kod IATA lotniska w Hanowerze

de:Haj
en:Háj
eo:HAJ
it:HAJ
hu:Háj
sk:Háj